

Biologia
Sarpa salpa – specie di pesci marini appartenente alla famiglia Sparidae
Salpidae – famiglia di tunicati planctonici
Salpa – un genere della famiglia Salpidae
Salpida – le salpe ordine di Taliacei

Aziende
Salpa – Azienda produttrice di voci armoniche con sede a Castelfidardo

Navi militari 
 Salpa – sommergibile della Regia Marina in servizio dal 1912 al 1918
 Salpa – sommergibile della Regia Marina in servizio dal 1932 al 1941